Whigpartiet kan syfta på:

True Whig Party –  ett tidigare parti i Liberia
Whigs – ett politiskt parti i Storbritanniens nyare historia
Whigpartiet – ett amerikanskt politiskt parti som existerade 1834–1860